El Clàssic de Malàisia 2014, conegut oficialment com a BMW Malaysian Open 2014, és un esdeveniment tennístic disputat sobre pista dura que pertany als International Tournaments del circuit WTA femení. La cinquena edició del torneig es va disputar entre el 14 i el 20 d'abril del 2014 al Bukit Kiara Equestrian & Country Resort de Kuala Lumpur, Malàisia.

La tennista croata Donna Vekić va guanyar el primer títol de la seva carrera, la primera tennista menor de divuit anys en guanyar un títol des de 2006.

Quadre individual femení

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 
 Web oficial  
 Quadre individual femení 
 Quadre dobles femenins 

2014
WTA Tour 2014